El nombre de Pedro Tenorio puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Pedro Tenorio (c.1328-1399). Prelado español que llegó a ser obispo de Coímbra (1371-1377) y arzobispo de Toledo (1377-1399).
 Pedro Tenorio Lezama (nacido en 1954). Botánico y profesor mexicano. Actualmente es el investigador principal del Departamento de Botánica del Instituto de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de México.
 pedro Tenorio Matanzo (1953-2021). Poeta y profesor español de lengua y literatura.